Personen met de achternaam Delporte
Antoine Delporte (1855-1919), een Belgisch volksvertegenwoordiger
Charles Delporte (1893–1960), een Belgisch schermer en olympisch kampioen in de degendiscipline
Charles Delporte (1928–2012), een Belgische schilder en beeldhouwer
Dimitri Delporte (1976-), een Belgische voetballer
Eugène Delporte (1882–1955), een Belgisch astronoom
Nicolas Delporte (1993-), een Belgisch voetballer
Victor Delporte (1855-1914), een Belgisch volksvertegenwoordiger
Yvan Delporte (1928-2007), een Belgische stripscenarist